«Not Giving In» — песня английской драм-н-бейс-группы Rudimental, при участии вокала британских певцов Джона Ньюмена и Алекса Клэра, вышедшая в качестве третьего сингла с дебютного альбома группы Home.
Сингл получил платиновую сертификацию в Австралии, золотую сертификацию в Великобритании и Новой Зеландии и достиг первого места в британском танцевальном чарте. Песня была использована в первом эпизоде 3-го сезона телесериала Teen Wolf, а также на футбольном чемпионате 2014 FIFA World Cup фирмой Mercedes-Benz, спонсировавшей сборную команду Германии.

История 
Официальное музыкальное видео (режиссёр Josh Cole) было загружено 17 октября 2012 года на канал YouTube.
Видео снимали в трущобных окрестностях города Манила (Филиппины) и показывает жизнь двух братьев со всеми их приключениями и опасностями, танцами, наркотиками и смертью. Видео выиграло несколько наград, включая Лучшее танцевальное видео на церемонии UK MVA’s и Лучший новый режиссёр на международном фестивале Каннские львы.

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни в стиле электронной танцевальной музыки
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы Asylum Records
Песни Rudimental